Antoniotto Adorno peut désigner :
 Antoniotto Adorno (1340-1398), doge de la République de Gênes à quatre reprises : 1363-1371, 1384-1390, 1391-1392 et 1394-1396 ;
 Antoniotto Adorno (1479-1528), doge de la République de Gênes à deux reprises, en 1513, puis de 1522 à 1527 ;
 Antoniotto de Botta-Adorno (1680-1774), diplomate, militaire et homme d'État italien au service des Habsbourg d'Autriche ;